Youyi ist mehrdeutig. Es steht für:

 Youyi (友谊县), den Kreis Youyi der Stadt Shuangyashan in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Youyi (Pingxiang) (友谊镇), die Großgemeinde Youyi der Stadt Pingxiang im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China;
 Youyi (Youyi) (友谊镇), die Großgemeinde Youyi des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Youyi (Nyagrong) (友谊乡), die Gemeinde Youyi im Kreis Nyagrong der chinesischen Provinz Sichuan
 Youyi (Fuyu) (友谊达斡尔族满族柯尔克孜族乡), die Nationalitätengemeinde Youyi der Daur, Manju und Kirgisen im Kreis Fuyu der Stadt Qiqihar in der Provinz Heilongjiang;
 Youyi (Sairt) (友谊街道), das Straßenviertel Youyi des Stadtbezirks Jinzhou in der Stadt Dalian der Provinz Liaoning;
 Youyi (Jiao) (友谊街道), das Straßenviertel Youyi des Stadtbezirks Jiao in der Stadt Jiamusi der Provinz Heilongjiang;
 Youyi (Jung-Gar) (友谊街道), das Straßenviertel Youyi des Jung-Gar-Banners in der Inneren Mongolei;
 Youyi (Sairt) (友谊街道), das Straßenviertel Youyi des Stadtbezirks Lunan in der Stadt Tangshan der Provinz Hebei;
 Youyi (Jiao) (友谊街道), das Straßenviertel Youyi des Stadtbezirks Qiaoxi in der Stadt Shijiazhuang der Provinz Hebei;
 Youyi (Sairt) (友谊街道), das Straßenviertel Youyi des Stadtbezirks Sairt in der Stadt Daqing der Provinz Heilongjiang;
 Youyi (Jiao) (友谊街道), das Straßenviertel Youyi des Stadtbezirks Xiashan in der Stadt Zhanjiang der Provinz Guangdong;
 Youyi (Sairt) (友谊街道), das Straßenviertel Youyi des Stadtbezirks Xinglongtai in der Stadt Panjin der Provinz Liaoning.